ПС-1:
 ПС-1 — кодовое название первого в мире искусственного спутника земли «Простейший Спутник-1». 
 ПС-1 — 37-мм танковая пушка конструкции П. Н. Сячинтова.

См. также 
 ПС